Mit Queensferry könnten die folgenden britischen Städte gemeint sein:

 North Queensferry, Schottland
 South Queensferry, Schottland
 Queensferry (Flintshire), Wales